Оксид иридия — неорганические соединения металла иридия и кислорода:

 Оксид иридия(III) 
 Оксид иридия(IV)